Joseph Joachim Edlinger – liutaio ceco
 Patrick Edlinger – arrampicatore francese
 Rudolf Edlinger – politico e dirigente sportivo austriaco
 Thomas Edlinger – liutaio austriaco
 Thomas Edlinger II – liutaio tedesco